Illaenus — род трилобитов из семейства Illaenidae отряда Corynexochida, известных из отложений ордовика и силура ( назад).

Описание 
Длина до 150 мм. Цефалон гладкий, с неясно выраженной глабелью, часто весьма высокий; либригены иногда вытянуты в более или менее длинные остроконечия; глаза расположены достаточно далеко от центральной его части, ближе к краям. Торакс короткий и широкий, несколько уже цефалона и пигидия, состоит из небольшого числа сегментов. Пигидий приблизительно равен по величине цефалону, или превышает его, с очень короткой осью, представленной только в передней его части.

Населяли как дно водоёма, так и толщу воды. Хищники. При опасности, имели способность сворачиваться в подобие шара, защищая перед врагом мягкие ткани вентральной поверхности тела.

Распространение 
Космополитическое, известны из Европы, Северной и Южной Америк, Азии и Австралии.

Значение 
Ископаемые видов этого рода, имеют важное значение в стратиграфии ордовика и силура, особенно в Европе и Северной Америке.

Классификация 
В пределах рода описано 24 вымерших вида:
 Подрод 
 
  [syn. ]
  [syn. , ]
 Подрод 
 
 
 
  [syn. ]

Примечания 

Трилобиты
Трилобиты ордовикского периода
Трилобиты силурийского периода